Skull Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Skull Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 Skull Creek (Spring Creek), Nebenfluss des Spring Creek in Victoria
 Skull Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory